Der Diskuswurf der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1997 wurde am 5. und 7. August 1997 im Olympiastadion der griechischen Hauptstadt Athen ausgetragen.

Weltmeisterin wurde die Neuseeländerin Beatrice Faumuina. Sie gewann vor der belarussischen Titelverteidigerin, Olympiadritten von 1996 und Vizeeuropameisterin von 1994 Elina Swerawa. Die russische Olympiazweite von 1996 Natalja Sadowa errang die Bronzemedaille.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
29 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 62,50 m. Vier Athletinnen übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den acht nächstplatzierten Sportlerinnen auf zwölf Werferinnen aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So reichten schließlich 59,88 m für die Finalteilnahme.

Gruppe A 
5. August 1997, 8:10 Uhr

Gruppe B 

5. August 1997, 9:50 Uhr

Finale 
7. August 1997, 18:10 Uhr

Weblinks 
 6th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 9. Juni 2020
 Women Discus Throw Athletics VI World Championship 1997 Athens (GRE) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 6. Juli 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Discus Throw, Athens 1997, S. 338f (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 6. Juli 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Diskuswurf der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Marousi